Odensvi kyrka kan syfta på olika kyrkor:

Odensvi kyrka, Småland
Odensvi kyrka, Västmanland